Barnabé (Bíblia) — apóstolo e companheiro de Paulo de Tarso
Barnabé (músico) — cantor e compositor brasileiro

Geografia 
Barnabé (Santos) — bairro da cidade de Santos
Saint-Barnabé — comuna da região da Bretanha, França
Córrego Barnabé — curso de água do município de Indaiatuba, estado de São paulo, Brasil
Pico Barnabé — elevação na ilha de São Miguel, Açores

Escola Estadual Barnabé

Barnabe